Supercoppa italiana 2011 byl dvacátý čtvrtý ročník soutěže o trofej Supercoppa italiana, tedy o italský fotbalový Superpohár. Střetly se v něm týmy AC Milán jakožto vítěz Serie A ze sezony 2010/11 a celek FC Inter Milán, který se ve stejné sezoně (tj. 2010/11) stal vítězem italského fotbalového poháru Coppa Italia.

Zápas se odehrál 6. srpna 2011 v čínském městě Peking na Pekingském národním stadionu. Zápas vyhrál a pošesté získal tuhle trofej klub AC Milán.
.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Supercoppa italiana

Supercoppa italiana
Zápasy Interu Milán
Zápasy AC Milán
Fotbal v Itálii v roce 2011